Мейстрилиига 2004 () — 14-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 13 марта 2004 года и закончился 31 октября 2004 года.

Клубы-участники 

В межсезонье «Левадия Маарду» переехала в Таллин, а фарм-клуб («Левадия Таллин») отказался от места в Мейстрилиге, опустился в Эсилигу и стал называться «Левадия II». На его место пришёл  (по итогам прошлого сезона должен был покинуть Эсилигу).

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2004
Эстония
Спорт в Эстонии в 2004 году